Сэр Ричард Эмиат Халл () (7 мая 1907 – 17 сентября 1989) — британский военачальник, фельдмаршал (1965).

Биография 
Окончил привилегированные школу Чартерхаус и Тринити-колледж Кембриджского университета.

Начало службы 
С 1926 года служил в Британских Вооружённых Силах, в кавалерии.

Вторая мировая война 
С 1941 года командовал подразделением в уланском полку. С 1942 года — начальник штаба 1-й канадской бронетанковой дивизии. В 1943 году командовал 12-й пехотной и 26 бронетанковой бригадами, во главе их принимал участие в боевых действиях Североафриканской кампании, отличился в Тунисской операции. Тогда же произведён в бригадиры.

С 1943 года проходил службу в Военном министерстве Великобритании. В 1944 году некоторое время командовал 1-й бронетанковой дивизией, сражался в Итальянской кампании, участвовал в ряде крупных сражений на этом театре военных действий. С ноября 1944 года — командир 5-й пехотной дивизии, сражался на Западноевропейском театре военных действий во Франции и в Западной Германии. Один из самых молодых командиров дивизий в британской армии.

Послевоенная служба 
После окончания войны с 1946 года — директор Штабного колледжа в Кэмберли. С 1948 года — директор одного из командований в Военном министерстве. С 1950 года — преподаватель в Армейском Колледже Обороны. С 1953 года — начальник штаба командования британских войск на Ближнем Востоке, в 1954 году произведен в генералы. Затем был командующим британскими войсками в Египте. С 1956 года — заместитель начальника Имперского Генерального Штаба. С 1958 года — главнокомандующий британскими войсками на Дальнем Востоке.

С 1961 года — начальник Имперского Генерального Штаба. В 1964 году этот пост получил новое наименование — Генеральный Штаб Великобритании, и Халл вновь занял его. В 1961—1964 годах одновременно был генерал-адъютантом Её Величества. В 1965 году назначен на высший военный пост в Великобритании — начальника Штаба Обороны и одновременно с назначением произведен в фельдмаршалы. С 1967 года — в отставке.

После военной службы 
Ричард Халл пользовался высокой репутацией в военных и политических кругах. Одним из подтверждений этого стало большое количество присвоенных ему почетных званий и должностей. Так, в 1970—1975 годах он был констеблем Лондонского Тауэра, в 1978—1982 годах - Лордом-Лейтенантом графства Дэвон, почётным полковником в Кэмбридже и т.д.

Награды 
 Кавалер Ордена Подвязки (KG, 21.04.1980)
 Рыцарь Большого креста ордена Бани (GCB, 2.06.1961)
 Кавалер ордена Бани (КСВ, 2.01.1956)
 Компаньон ордена Бани (CB, 5.07.1945)
 Кавалер ордена «За выдающиеся заслуги» (DSO, 9.02.1943)

Ссылки 
 Heathcote, T.A. (1999). The British Field Marshals 1736-1997. Pen & Sword Books Ltd. ISBN 0-85052-696-5

Фельдмаршалы (Великобритания)
Участники Второй мировой войны
Главные шерифы Девона
Выпускники Чартерхауса
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Начальники Генерального штаба Великобритании